«Звуки Времени» — дебютный студийный альбом российской группы Центр Тяжести, вышедший в марте 2011 года на лейбле Irond Records.

История 
Альбом был записан в конце 2010 года на одной из Кировских студий и выпущен на компакт-диске в марте 2011 года.

Когда встал вопрос о получении альбомом официального названия, Сергей Шестаков (вокалист группы) заявил, что текст песни «Звуки времени» наиболее точно отображает суть. В результате не только песня, но и альбом стал носить это название.

Песня «Дождь и ветер» имеет простую, одновременно сложную и загадочную структуру. Начало являет собой атмосферный поток дождя, что заставляет осмотреться вокруг. Сама песня длится 4 минуты с постоянным нарастанием и громкой кульминацией в конце.

Все песни ЦТ в альбоме и на концертах звучат под гитару, бас и ударные, за исключением трека «Каждую ночь». Для записи клавиш к этой песне был приглашен Newman, музыкант группы Xe-none.

Песня «Слеза» знаменательна тем, что почти ни один концерт ЦТ не обходится без неё. Всегда и везде она звучит в завершении концерта. По традиции концовка песни поется с залом под инструментальное сопровождение группы.

В плей-лист не вошла песня «Воин судьбы». Но в планах включить её в последующий альбом.

В целом, альбом выдержан в стиле традиционного Heavy metal, с ярко выраженной лирической составляющей.

Список композиций

Участники записи 
 Сергей Шестаков — Вокал / Бэк-вокал
 Лев Негодяев — Ритм-гитара / Соло-гитара
 Дмитрий Пушной — Ударные
 Newman (Хе-none) — Клавиши
 Lexy Dance — Микширование / Мастеринг
 Sveta Gaintseva — обложка, оформление

Примечания

Ссылки 
 Интервью о записи альбома — Dark City 

Дебютные альбомы 2011 года
Хард-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала